Хипократ (; ) може да се отнася за:

 Хипократ от Кос (460 – 370 пр.н.е.), най-прочутият лекар на древността
 виж също: Хипократова клетва
 Хипократ Хиоски (5 век пр.н.е.), математик и астроном
 Хипократ (Сиракуза) († 212 пр.н.е.), древногръцки политик от Сиракуза
 Хипократ (Спарта) (450 – 409/408 пр.н.е.), спартански флотов командир
 Хипократ от Гела († 491 пр.н.е.), син на Пантарес, тиран на град Гела на Сицилия
 Хипократ (стратег) (459 – 424 пр.н.е.), атински стратег, син на Арифрон и племенник на Перикъл
 Хипократ (Алкмеониди), син на Мегакъл, брат на Клистен, баща на Агариста, майка на Перикъл
 Хипократ, баща на Писистрат (600 – 528/527 пр.н.е.) тиран на Атина

Издателство
 „Хипократ“ – издателство в Щутгарт